Landesregierung Kery steht für folgende Regierungen des Burgenlandes:

 Landesregierung Kery I, 1966–1968
 Landesregierung Kery II, 1968–1972
 Landesregierung Kery III, 1972–1977
 Landesregierung Kery IV, 1977–1982
 Landesregierung Kery V, 1982–1987